Логуны — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Логуны — деревня в Добрушском районе Гомельской области.
 Логуны — деревня в Дятловском районе Гродненской области.

Россия 
 Логуны — деревня в Себежском районе Псковской области.
 Логуны — деревня в Велижском районе Смоленской области.